Керегетас — название населённых пунктов

Казахстан 
 Керегетас — разъезд в Саркандском районе Алматинской области.
 Керегетас — аул в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Керегетас — аул в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.